Królestwo Saba – państwo na południu Półwyspu Arabskiego
 Królowa Saba (właśc. królowa Saby lub królowa ze Saby) – Makeda, władczyni Królestwa Saby
 Saba – jedna z wysp na Morzu Karaibskim, gmina zamorska Holandii
 Saba – imię męskie 
 Saba – zdrobnienie imienia Sabin lub Sabina
 Saba – pies w powieści W pustyni i w puszczy
 Saba – postać biblijna, wnuk Abrahama
 Saba – rodzaj roślin z rodziny toinowatych